Egmont-Gruppe steht für:
 Egmont Foundation, eine skandinavische Mediengruppe
 Egmont Group of Financial Intelligence Units, eine internationale Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung